Kravany kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
 Kravany (okres Poprad)
 Kravany (okres Trebišov)